

Toponyme

Espagne 
 Latina (Madrid)

Italie 
 Latina, une ville du Latium
 Latina Calcio 1932, son club de football
 Top Volley Latina, son club de volley-ball
 Province de Latina
 Villa Latina
 Baia e Latina

Medias

France 
 La station de radio Latina

Luxembourg 
Latina, une station de radio au Luxembourg qui diffuse en portugais, propriété du groupe Saint-Paul Luxembourg.

Autres usages
Aux États-Unis, latina désigne les femmes d'origine latino-américaine. Un magazine, Latina, leur est dédié.

Voir aussi
Vita Latina